Варево може бити:

 Варево (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, 
 Варево (Рашка), насељено место у општини Рашка